Montgomery County je název osmnácti okresů ve Spojených státech amerických:

 Montgomery County (Alabama)
 Montgomery County (Arkansas)
 Montgomery County (Georgie)
 Montgomery County (Illinois)
 Montgomery County (Indiana)
 Montgomery County (Iowa)
 Montgomery County (Kansas)
 Montgomery County (Kentucky)
 Montgomery County (Maryland)
 Montgomery County (Mississippi)
 Montgomery County (Missouri)
 Montgomery County (New York)
 Montgomery County (Severní Karolína)
 Montgomery County (Ohio)
 Montgomery County (Pensylvánie)
 Montgomery County (Tennessee)
 Montgomery County (Texas)
 Montgomery County (Virginie)

Externí odkazy